

Cinema 
The Lifted Veil – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley
The Lifted Veil – film del 1917 diretto da George D. Baker

Letteratura 
 The Lifted Veil – racconto di George Eliot del 1859, pubblicato in Italia con i titoli pubblicato in Italia con i titoli Il velo dissolto, Il velo sollevato, Il velo strappato